Лага́рд-Анва́ль, Лаґард-Анваль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Ліможа, 10 км на південь від Тюля.

Історія 

1 січня 2019 року Лагард-Анваль і Марк-ла-Тур було об'єднано в новий муніципалітет Лагард-Марк-ла-Тур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 339 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 769,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лагард-Анваль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лагард-Анваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез